Расска́зиха — село в Первомайском районе Алтайского края. Является центром Рассказихинского сельсовета.

География 
Расположено на берегу реки Обь, где в неё впадает одноимённая река. Административно относится к Расстояние до Барнаула 50 километров.

Население

История 
По некоторым данным, село основано в 1759 году.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)